Milenge steht für:

 Milenge (Sambia), Ort im Distrikt Milenge, Provinz Luapula, Sambia
 Milenge (Distrikt), Distrikt in der Provinz Luapula, Sambia